Der Grou ist ein Nebenfluss des Bou-Regreg in Marokko.

Geographie 
Der Grou hat seine Quellen im Nordosten der Region Béni Mellal-Khénifra. Er fließt zunächst nach Südwesten. Nach knapp 50 Kilometern macht er einen 90°-Knick nach rechts. Für die nächsten 50 Kilometer fließt er relativ geradlinig nach Nordwesten. Danach knickt er erst nach Norden und dreht in einem weiten Bogen wieder nach Nordwesten. Der Grou mündet schließlich in den mittleren Arm der Talsperre Sidi Mohamed Ben Abdellah.

Hydrometrie 
Die Durchflussmenge des Grou wurde an der Station Ras Fathia, bei dem größtenTeil des Einzugsgebietes, über die Jahre 1975 bis 2018 in m³/s gemessen (Werte aus Diagramm abgelesen).

Einzelnachweise 

1Grou
Rabat-Salé-Kénitra
Gewässer in Béni Mellal-Khénifra